Pospichal oder Pospíchal ist der Familienname folgender Personen:

 Leonard Pospichal (* 1999), österreichischer Rockmusiker
 Stefan Pospichal (1910–1940), österreichisch-tschechoslowakischer Fußballspieler
 Tomáš Pospíchal (1936–2003), tschechischer Fußballspieler